El nombre o seudónimo Ronaldo  puede referirse a:el bicho

Futbolistas 
 Ronaldo, futbolista brasileño, nacido en 1976.
 Cristiano Ronaldo, futbolista portugués, nacido en 1985.
 Ronaldo de Assis Moreira, futbolista brasileño, nacido en 1980; mejor conocido como Ronaldinho.
 Ronaldo Rodrigues de Jesus, futbolista brasileño nacido en 1965; mejor conocido como Ronaldão.
 Ronaldo Peña, futbolista venezolano nacido en 1997.
 Ronaldo Aparecido Rodrigues, futbolista brasileño, nacido en 1982; mejor conocido como Naldo.
 Ronaldo Sánchez, futbolista boliviano, nacido en el 1997.

Otros 
 Ronaldo Menéndez, escritor cubano.
 Ronaldo Campos, cajoneador y zapateador peruano.

Arte 
 Ronaldo, película británica sobre la vida y carrera de Cristiano Ronaldo.